Правая Берёзовая — название нескольких рек в России:
 Правая Берёзовая — в черте города Хабаровска, правая составляющая Берёзовой.
 Правая Ойская Берёзовая — река в Ермаковском районе Красноярского края России, приток Ойской Берёзовой.

См. также 
 Большая Берёзовая, Малая Берёзовая
 Верхняя Берёзовая, Нижняя Берёзовая
 Левая Берёзовая
 Берёзовая

Примечания